Сыгы-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Сыгы-Кюель — озеро, в правобережье р. Колыма, Республика Саха (Якутия), координаты 66°03’с. ш. 151°02’в. д..
 Сыгы-Кюель — озеро, левобережье р.Бадяриха на Абыйской низменности, Республика Саха (Якутия), координаты 68°02’с. ш. 146°20’в. д..

Примечания

См. также 
Сысы-Кюель